King's Arms ou Kings Arms est un nom de pub courant au Royaume-Uni.

 Le  est un pub d'Oxford.
 Le Kings Arms est un pub de Woolwich.